Sorrento (postać) – Morski Generał z Rycerze Zodiaku.
 Sorrento (album) – album studyjny Bovskiej wydany w 2020 roku

Miejscowości we Włoszech:
 Sorrento – miejscowość i gmina w regionie Kampania, w prowincji Neapol
Miejscowości w USA:
 Sorrento – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Sorrento – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Ascension
 Sorrento – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Sorrento (ang. Sorrento Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
Miejscowości w Australii:
 Sorrento – miasto w stanie Wiktoria, w Hrabstwie Mornington Peninsula